Le « Babouin »  et la  « Babouine » (ou Jean Babouin et Jeanne Babouine) sont deux menhirs de Trédion, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Les menhirs sont situés dans le bois de Lanvaux, à environ  à vol d'oiseau au sud-est du hameau de Le Lerman (environ  en empruntant les chemins forestiers aménagés).

Babouin 
Babouin est situé à l'est de sa compagne ().

Cette statue-menhir mesure environ  de haut. Sa partie supérieure porte un visage de  de diamètre regardant vers le sud entouré d'un cercle. Ce menhir ayant été retaillé pour faire apparaître la face plane où apparaît le visage, il est très probable que la gravure soit postérieure à son érection.

Babouin pourrait symboliser un phallus.

Babouine 
Babouine est située à l'ouest de son compagnon ().

Ce menhir mesure environ  de haut. Il a été retaillé et gravé à une époque indéterminée : un visage au sommet (pratiquement effacé avec le temps), une poitrine et un collier.

Babouine a été redressée à une époque indéterminée, quoique postérieure à 1862.

Babouine pourrait symboliser la fertilité.

Historique 
Les menhirs datent du Néolithique et ont été retaillés postérieurement, peut-être à l'époque gauloise.

Ils sont classés au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Vannes

Références 

Babouin Babouine
Babouin Babouine
Monument historique classé en 1933
Trédion